Монасты́рский переулок — название улиц в разных городах бывшего СССР.

Россия 

 Монастырский переулок — прежнее название улицы Серова в Екатеринбурге.
 Монастырский переулок — прежнее название Смольного проезда в Санкт-Петербурге.
 Монастырский переулок — прежнее (до 14 мая 1920 года) название переулка Плеханова в Томске.

Украина 

 Монастырский переулок — переулок в Одессе.

См. также 
 Монастырская улица (Пермь)
 Монастырский остров